Vassili Aleksandrovitch Podkolzine - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Moscou en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue à la position d'ailier droit.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Belye Medvedi Moscou, il poursuit son apprentissage au Vitiaz Podolsk avant d'être repéré par le SKA Saint-Pétersbourg. Le , il joue son premier match dans la KHL avec le SKA. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2019, il est choisi au premier tour, à la dixième position au total par les Canucks de Vancouver. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Canucks face aux Oilers d'Edmonton. Il marque son premier but deux jours plus tard face aux Flyers de Philadelphie.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2016-2017 || Vitiaz Podolsk U16 || Russie U16 ||29 ||16 ||23 ||39 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Vitiaz Podolsk U17 || Russie U17 ||21 ||13 ||17 ||30 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || SKA-Neva || VHL ||14 ||2 ||3 ||5 ||4 ||8 ||2 ||1 ||3 ||0
|-
| 2018-2019 || SKA-1946 || MHL ||12 ||6 ||2 ||8 ||2 ||3 ||2 ||1 ||3 ||0
|-
| 2019-2020 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL ||30 ||2 ||6 ||8 || 7|| 4|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2019-2020 || SKA-Neva || VHL ||16 ||3 ||5 ||8 ||6 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2019-2020 || SKA-1946 || MHL ||2 ||0 ||4 ||4 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL ||35 ||5 ||6 ||11 ||15 || 16|| 6|| 5|| 11|| 6
|-
| 2020-2021 || SKA-Neva || VHL ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Canucks de Vancouver || LNH || 79 || 14 || 12 || 26 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Canucks d'Abbotsford || LAH || - || - || - || - || - || 2 || 1 || 1 || 2 || 0

Au niveau international 

| 2017 || align="left"| Défi mondial -17 ans ||5 ||1 ||5 ||6 ||10 || || align="left"| place
|-
| 2018 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans ||4 ||2 ||2 ||4 ||0 || +5|| align="left"| place
|-
| 2018 || align="left"| Hlinka-Gretzky -18 ans ||5 ||8 ||3 ||11 ||8 || || align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2019 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans ||7 ||1 ||3 ||4 ||6 || +2|| align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2019 || align=left|Championnat du monde junior ||7 ||0 ||3 ||3 ||4 || +1|| align=left| Médaille de bronze
|-
| 2020 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 1|| 4|| 5|| 8|| 0|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2021 || align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 2 || 2 || 4 || 8 || || align="left"|

Références 

Naissance en juin 2001
Naissance à Moscou
Joueur international russe de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Canucks d'Abbotsford